«Воображаемое путешествие» (, 1925) — французский художественный фильм Рене Клера. Режиссёр посвятил фильм Жоржу Мельесу.

Сюжет 
Во сне банковский служащий переносится в собор Парижской Богоматери, откуда фея берёт его в путешествие в волшебную страну. Вместе с ними отправляются ещё трое коллег клерка, в том числе девушка Люси, которую ревнивая фея превращает в мышь. Сам клерк превращается в собаку, но когда вся компания оказывается в Музее Гревен, где оживают восковые фигуры, он снова приобретает нормальный облик. Проснувшись, он отправляется с Люси в церковь венчаться.

В ролях 
 Долли Дэвис — Люси
 Жан Бёрлин — Жан
 Альбер Прежан — Альберт
 Джим Жеральд — Огюст
 Пол Оливье — Директор банка
 Морис Шуц
 Маргарита Мадис

Примечания

Ссылки 
 Комаров C. В. История зарубежного кино: Том 2. — : Искусство, 1965.

Фильмы Рене Клера
Фильмы-драмы Франции
Авангардные фильмы
Немые фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы о Париже